Rabat je hlavní město Maroka. Krom toho tento název zahrnuje i další významy:
Rabat (ekonomika) – pojem z ekonomie označující slevu nebo srážku z prodejní ceny
Rabat (pevnost) – pevnost v Gruzii
Rabat (Malta) – město na Maltě
Rabat (Írán) – město v Íránu
Victoria (Malta) – město na Maltě na ostrově Gozo, rovněž někdy označované Rabat